Glen Lyon – glen della Scozia
Glen Lyon – centro abitato della Pennsylvania (Stati Uniti)
Glen Lyon – album di Martyn Bennett